Лу́нино — топоним.

Белоруссия 
 Лунино — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Лунино — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Лунино — посёлок в Балтийском районе Калининградской области.
 Лунино — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Лунино — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Лунино — деревня в Обоянском районе Курской области.
 Лунино — деревня в Городском округе город Бор Нижегородской области.
 Лунино — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Лунино — посёлок городского типа, административный центр Лунинского района Пензенской области.
 Лунино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Лунино — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Лунино — село в Турковском районе Саратовской области.
 Лунино — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Лунино — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Лунино — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Лунино — деревня в Переславском районе Ярославской области.

 Лунино — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Рузаевка в районном центре Лунино Пензенской области.

См. также 
 
 Лунинский